Ube (stad), stad in Japan
 Ube (voeding), soort aardappel
 Ube Industries, bedrijf in Japan